Рагнарёк () — супергеройский сериал на норвежском языке, вдохновлённый норвежской мифологией, премьера которого состоялась 31 января 2020 года. Это второй телевизионный сериал Netflix на норвежском языке после «Дома на Рождество». Сериал производится датской производственной компанией SAM Productions. Шоу было продлено на второй сезон.

Действие разворачивается в вымышленном норвежском городе Эдда в Западной Норвегии, который страдает от изменения климата и промышленного загрязнения, вызванных заводами, принадлежащиими местной семье Йотул (по всей видимости, аллегория на норвежскую компанию Jotun и великанов скандинавской мифологии), пятой богатейшей в Норвегии. Им бросает вызов Магне, подросток, который с удивлением узнаёт, что является воплощением Тора.

Полностью основанный на скандинавской мифологии, сериал несёт в себе черты мифологии как в деталях, начиная от самых очевидных до самых минималистских, так и в виде прямых отсылок — эпиграфов к каждой серии.

Сезон 1: 2020

Сезон 2: 2021 
Сериал был продлён на второй сезон.

Дата релиза 2 сезона состоялась 27 мая 2021 года.

Сезон 3: 
Сериал был продлён на третий финальный сезон.

Примечания 

Телесериалы на норвежском языке
Оригинальные программы Netflix
Телесериалы в жанре фэнтези
Телесериалы о супергероях